Suttungr peut désigner :
Suttungr, un satellite de Saturne
Suttungr, un géant dans la mythologie nordique